Carísios (orador) o Carisi, orador grec 
 Carísios (prevere) o Carisi, prevere de l'església de Filadèlfia del segle V 
 Aurelià Arcadi Carisi, jurista romà 
 Flavi Sosípater Carisi, escriptor romà llatí 
 Tit Carisi, militar romà que va derrotar els àsturs a Hispània al segle I aC